Felsenmühle ist ein Siedlungsplatz- und Gebäudename:

 Felsenmühle (Ebersbach-Neugersdorf), ehemalige Windmühle im Stadtteil Ebersbach/Sa. von Ebersbach-Neugersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen; siehe Spreedorf#Felsenmühle
 Felsenmühle (Efringen-Kirchen), Siedlungsplatz in Kleinkems, Gemeinde Efringen-Kirchen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Felsenmühle (Ehrenkirchen), Hof bei Gütighofen im Ortsteil Ehrenstetten der Gemeinde Ehrenkirchen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg; Mühle
 Felsenmühle (Fichtenau), Wohnplatz im Ortsteil Lautenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Felsenmühle (Göda), ehemalige Sägmühle in Dahren, Stadt Göda, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Felsenmühle (Hohnstein) oder Rathewalder Mühle, Mühle in der Stadt Hohnstein, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Felsenmühle (Idar-Oberstein), Siedlungsteil des Stadtteils Georg-Weierbach von Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Felsenmühle (Mittelherwigsdorf), Mühle in der Gemeinde Mittelherwigsdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Felsenmühle (Neuleiningen), Mühle im Weiler Neuleiningen-Tal der Ortsgemeinde Neuleiningen. Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Felsenmühle (Oberndorf), Mühle in Oberndorf, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Felsenmühle (Reinsfeld), Wohnplatz der Ortsgemeinde Reinsfeld im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Felsenmühle (Sebnitz), Stadtexklave und Mühle im Stadtteil Ottendorf, Sebnitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Felsenmühle (St. Wendel), Gebäude im Quartier Alsfassen der Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Felsenmühle (Sulzbach-Rosenberg) oder Strobelmühle, Mühle im Stadtteil Breitenbrunn von Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Felsenmühle (Trier-Biewer), Mühle im Stadtteil  Trier-Biewer, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz
 Felsenmühle (Trier-Ruwer), Mühle im Stadtteil Trier-Ruwer, Stadtbezirk Trier-Ruwer/Eitelsbach, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz

 Felsenmühle, deutscher Name des Moulin de la Roque der Gemeinde Noves im Département Bouches-du-Rhône, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich
 

Felsenmühle ist Teil eines Werktitels:
 Die Felsenmühle von Estalières, verschollene Oper von Hugo Ulrich und Carl Gottlieb Reißiger

Siehe auch:
 Felsmühle